Yoshinari Takagi (Toquio, 20 de maio de 1979) é um futebolista profissional japônes, goleiro, milita no Nagoya Grampus.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Goleiros do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei